A Fearless jelentései:

Fearless, 2006-os harcművészeti film (Félelem nélkül)
Fearless, 2008-as Taylor Swift-album
Fearless, Csemer Boglárka Boggie 2014-es dala